Molly ou Mollie est un prénom féminin.

Cinéma 

 Molly et Gina, film de Paul Leder sorti en 1994 ;
 Molly, film de John Duigan sorti en 1999 ;
 Molly's Life, série pornographique lesbienne américaine produite depuis 2009 ;
 Molly's Girl, film américain de Scott R. Thompson sorti en 2012 ;
 Molly's Game, film américain d'Aaron Sorkin sorti en 2017 ;
 Molly, film américano-britannique de Sally Potter, dont la sortie est prévue en 2020.

Série télévisée 

 Molly, une femme au combat, série télévisée britannique diffusée en 2013.

Musique 
 Molly Hatchet est un groupe de rock sudiste du début des années 1970 ;
 Molly Malone est le titre d'une chanson populaire irlandaise ;
 Molly's Chambers est le titre d'une chanson de Kings of Leon.
 Molly est le titre d'une chanson de Gazo.

Personnalités 
 « Molly Holly », pseudo de la catcheuse Nora Greenwald
 Molly Johnson, chanteuse de jazz canadienne
 Molly Smitten-Downes, chanteuse britannique

Personnages de fiction 
 Molly Bloom, personnage dUlysse, roman de James Joyce
 Molly Moon, personnage d'une série de livres de Georgia Byng
 Molly Weasley, personnage de la série Harry Potter

Zoologie 
Molly renvoie à plusieurs espèces de poissons d'eau douce :
 Le black molly ou simplement « molly », variété de l'espèce Poecilia sphenops ;
 Le , référence à deux espèces : Poecilia latipinna, le plus souvent, mais parfois aussi Poecilia velifera.

Référence 

Homonymie de prénom
Prénom féminin